Ajou (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Eure
Universiteit van Ajou, universiteit in Zuid-Korea